Cimarron (rijeka)
Cimarron, Novi Meksiko
Cimarron, okrug (Oklahoma)
Wagon Bed Spring (Kansas), poznat i kao Lower Cimarron Spring, napajalište, nacionalni povijesni spomenik SAD
Nacionalni travnjak Cimarron
 Cimarron, Kalifornija
 Cimarron, Colorado
 Cimarron Hills, Colorado
 Cimarron, Kansas
 Cimarron City, Oklahoma
 Cimarron, Teksas
 Cimarron Township (razdvojba)
 Cimarron (gorje)
 Oklahomska ručica tave, poznata i kao Teritorij Cimarron
 Cimarronski odvojak, ogranak željezničke pruge Santa Fe